Бентин (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бентин, Бруно (1930—2015) — немецкий географ и политический деятель.
 Бентин, Фредерик (1834—1898) — офицер армии США, участник Гражданской войны и индейских войн, командир батальона в битве при Литтл-Бигхорн.